Сердюки — многозначный термин:

Топоним

Россия 
 Сердюки — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Сердюки — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.

Украина 
 Сердюки — село в Олевском районе Житомирской области.
 Сердюки — село в Полтавском районе Полтавской области.

Другое 
 Сердюки — казаки наёмных пехотных полков.

См. также 
 Сердюк
 Сердюков